

Лінтон — місто, штат Індіана
 Лінтон — місто, штат Північна Дакота